Torday ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Torday (1946–2013), britischer Schriftsteller
 Piers Torday (* 1974), britischer Schriftsteller
 Teri Tordai  (auch Teri Torday und Terry Torday; * 1941), ungarische Schauspielerin

Siehe auch:
 Tordai

en:Torday